Гранков — фамилия; имеет женскую форму Гранкова.
 Гранков, Александр Георгиевич — российский учёный.
 Гранков, Валерий Станиславович (род. 1978) — российский художник технических спецэффектов.

См. также 
 Гранин
 Гранки